Соревнования по сноуборд-кроссу в сноуборде среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 года прошли 15 февраля. Олимпийские награды в этой дисциплине разыгрывались во второй раз в истории.

Все соревнования проходили в Сайприсс Маунтейн. С 10:30 до 12:45 по местному времени (UTC-8) прошла квалификация, и с 14:00 до 15:00 гонки плей-офф.

Австралиец Алекс Паллин, показавший лучшее время в обеих попытках квалификации, выбыл в первом же раунде «плей-офф».

33-летний американец Сет Уэскотт, выигравший золото 4 годами ранее на Олимпиаде в Турине, вновь стал олимпийским чемпионом.

Медалисты

Результаты

Квалификация 
В квалификации участникам давалось 2 попытки. При определении итогового места учитывалось время лучшей из попыток.

1/8 финала 
Занявшие первые два места проходят в четвертьфинал.

Четвертьфинал 
Занявшие первые два места проходят в полуфинал.

Полуфинал 
Занявшие первые два места проходят в финал A, остальные в финал B.

Финалы

Финал B

Финал A

Ссылки 
 Результаты